Алекса́ндр Муха́нов:
 Муханов, Александр Алексеевич (1802—1834) — полковник, камергер.
 Муханов, Александр Ильич (1766—1815) — губернатор Рязанской, Казанской и Полтавской губерний.